Deze lijst van landbouwmachines geeft een overzicht van de belangrijkste soorten landbouwmachines.

Lijst

Transport en overslag

 Aanhangwagen
 Kipper
 Platte (boeren)wagen
 Heftruck
 Shovel
 Tractor
 Kniktrekker
 Portaaltrekker
 Smalspoortrekker
 Systeemtrekker
 Transporttrekker
 Werktuigendrager
 Verreiker
 Zelflosser

Grondbewerking

 Cambridgerol
 Cultivator
 Diepwoeler
 triltand
 Drainagespuit
 Eg
 Frees
 Gladde rol of wals
 Ploeg
 Haakploeg, schuifploeg, eergetouw of zoolploeg
 Keerploeg 
 Rondgaande ploeg
 Wentelploeg
 Rotorkopeg
 Spitmachine
 Vorenpakker
 Weidesleep
 Woeler

Bemesting
 Drijfmestinjecteur
 Kunstmeststrooier
 Centrifugaalstrooier
 Pendelstrooier
 Pneumatische kunstmeststrooier
 Meststrooier
 Verstuiver/Bekalker voor kalkbemesting
 Veldspuit
 Spaakwielbemester

Gewasbescherming en -verzorging
 Landbouwspuit
 Gedragen spuitmachine
 Getrokken spuitmachine
 Luchtondersteunde spuitmachine
 Zelfrijdende spuitmachine
 Schoffelmachine

Zaaien en planten

 Aardappelaanaarder
 Zaaimachine
 Breedwerpige of strokenzaaiamachine
 Doorzaaimachine
 Precisiezaaimachine
 Rijenzaaimachine
 Pootmachine
 Aardappelpootmachine
 Volautomatische pootmachine (lepeltjessysteem)
 Snarenbedpootmachine
 Plantmachine
 Preiplantmachine

Oogst

 Bonenplukker
 Hakselaar
 Loofklapper
 Maaidorser (Combine)
 Preimes
 Rooimachine
 Aardappelrooimachine
 Bietenrooier
 Uienrooier
 Wortelsnijmachine
 Zicht

Groenvoederwinning

 Balenwikkelaar
 Hark of wierser
 Cirkelhark
 Harkkeerder
 Trommelhark
 Hooiblazer
 Hooielevator
 Inkuilmachine
 Opraapwagen, ook wel ladewagen
 Silagewagen
 Maaien
 Cyclomaaier
 Schijvenmaaier
 Klepelmaaier
 Trommelmaaier
 Maaibalk of vingerbalk
 Balenpers
 Opraappers
 Grootpakpers
 Schudder
 Cirkelschudder
 Trommelschudder

Voeren
 Blokkendoserwagen
 Kuilvoersnijder
 Kuilvoersnijder met bovenlosser
 Voerdoseercontainer
 Voermengwagen
 Zelfrijdende Voermengwagen
 Voerrobot
 Voeraanschuifrobot

Melken
 Melkmachine
 Draaimelkstal
 Melkwagen
 Tandemmelkstal
 Visgraatmelkstal
 zij aan zij melkstal
 Melkrobot

Irrigatie
 Sproeier
 Beregeningshaspel
 Pivot
 Pomp

Overig
 Breekmachine
 Distilleerkolf
 Drooginstallatie
 Kneedmachine

Zie ook 
 Landbouwmechanisatie
 Lijst van fabrikanten van landbouwwerktuigen

 
Landbouwmachines